Пеньково — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Пеньково — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Пеньково — село в Бирском районе Башкортостана.
 Пеньково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Пеньково — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Пеньково — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Пеньково — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Пеньково — посёлок в Краснослободском районе Мордовии.
 Пеньково — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Пеньково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Пеньково — село в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Пеньково — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Пеньково — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Пеньково — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Пеньково — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Пеньково — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Пеньково — деревня в Плавском районе Тульской области.
 Пеньково — посёлок в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Пеньково — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Пеньково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Пеньково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Пеньково — село в Бобринецком районе Кировоградской области.

См. также 
 «Дело было в Пенькове»
 Пеньков
 Пеньковы